Franz Hofer (malarz)
 Franz Hofer (polityk)